Grey (anglicky šedý) může být :

příjmení osob
 Alex Grey (* 1953) – americký výtvarník
 Camila Grey (* 1979) – americká hudebnice
 Edward Grey (1862–1933) – britský ministr zahraničních věcí v letech 1905–1916
 Geoffrey Grey (* 1934) – britský houslista, skladatel a dirigent
 Greyové – rozvětvený anglický šlechtický rod 
 Harry Grey (1901–1980) – americký spisovatel
 Charles Grey (1764–1845) – britský premiér
 Jane Greyová (1536–1554) – popravená anglická královna
 Jennifer Grey (* 1960) – americká herečka
 Lita Grey (1908–1995) – americká herečka, druhá žena Charlie Chaplina
 Madeleine Grey (1896–1979) – francouzská sopranistka
 Nathan Grey (* 1975), australský ragbista
 Sasha Grey (* 1988) – americká pornoherečka
 Skylar Greyová (* 1986) – americká zpěvačka
 Tony Grey (* 1975) – anglický hudebník
 Virginia Grey (1917–2004) – americká herečka
 Zane Grey (1872–1939) – americký spisovatel 

jiný význam
 Agnes Grey – román Anne Brontëové
 Dir en grey – japonská hudební skupina
 Earl Grey – aromatická čajová směs
 Lady Grey – čajová směs
 West Point Grey – čtvrť města Vancouver v Britské Kolumbii v Kanadě
 Grey Island – ostrov v Jižních Orknejích 
 Grey DeLisle (* 1973) – americká herečka
 Grey Owl – pseudonym spisovatele Archibalda Stansfelda Belaneyho 
 Meredith Greyová – postava ze seriálu Chirurgové

Související články 
 Gray – více různých významů (rozcestník)

Anglická příjmení